Zeche Caroline ist der Name folgender Bergwerke:

 Zeche Caroline (Holzwickede)
 Zeche Caroline (Bochum)
 Zeche Vereinigte Caroline in Mülheim

Siehe auch:
 Caroliner Erbstollen in Holzwickede
 Zeche Carolinenglück in Bochum